Světový pohár horských kol 2009 () je série závodů na horských kolech organizovaná UCI a sponzorovaná firmou Nissan. Závodí se ve čtyřech disciplínách: cross country (8 závodů), downhill (8 závodů), fourcross (8 závodů) a marathon (2 závody).

Cross-country 

 Nejlepší umístění českých reprezentantů:

Downhill 

 Nejlepší umístění českých reprezentantů:

Four-Cross 

 Nejlepší umístění českých reprezentantů:

Marathon

Externí odkazy 
 
 Výsledky Světového poháru MTB na stránkách UCI
 Reportáže a fotogalerie ze světového poháru MTB na MTBS.cz

Světový pohár horských kol
Cyklistika v roce 2009